Фраксионамијенто ла Пурисима има више значења:

 Фраксионамијенто ла Пурисима (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто ла Пурисима (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто ла Пурисима (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику